Laserpitium peloponnense är en flockblommig växtart som beskrevs av Lorenz Chrysanth von Vest. Laserpitium peloponnense ingår i släktet spenörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spenörter
peloponnense